Евпатор ( — славний батьком) — епіклеса елліністичних правителів.

 Антіох V Евпатор (174—162 до н. е.) — басилевс держави Селевкідів у 164 до н. е.—162 до н. е.
 Мітрідат VI Евпатор (132-63 до н. е.) — басилевс Понту, що правив в 120 до н. е. — 63 роки до н. е.
 Птолемей Евпатор (166—152 до н. е.) — співрегент свого батька, єгипетського басилевса Птолемея VI Філометора.
 Євпатор (? — 174) — басилевс Боспору у 153—174 роках.

Див. також 
 Філометор